2 miejscowości w Estonii:
 Kuninga – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Halinga.
 Kuninga – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Kõpu.